Wolfgang Reinhardt  peut désigner :
 Wolfgang Reinhardt (1908-1979), producteur et scénariste autrichien ;
 Wolfgang Reinhardt (1943-2011 ), athlète allemand.